L'Qualificazioni ai III Giochi olimpici giovanili estivi si sono disputate dal 4 ottobre 2017 al 28 aprile 2018 e assegnavano 6 posti ai III Giochi olimpici giovanili estivi tra torneo maschile e femminile.

Qualificazioni maschili

UEFA

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Classifica finale

CAF

OFC

Qualificazioni femminili

UEFA

Gruppo A

Gruppo B

Classifica finale

OFC

Note

 
Calcio a 5 nel 2017
Calcio a 5 nel 2018